The Meridian Star – это ежедневная газета, выходящая каждое утро в Меридиан, штат Миссисипи, США, охватывающая Округ Лодердейл, прилегающие участки западной Алабамы и восточного Миссисипи. Данная газета принадлежит издательству Community Newspaper Holding, Inc.

Основана в 1898 г. Ча́рльзом Пи́нкни Ди́ментем () и его сыном Дже́ймсом Ва́шингтоном Ди́ментем (). Первоначальное название - «The Evening Star», продержалось до начала 2005 года, газета выходила каждый день после полудня., позже ее стали издавать утром. В 1915 г. газету переименовали в «The Meridian Star», а с 1921 г. она стала единственной газетой выходящей в Меридиан.

Начальник корреспондентского бюро New Orleans Times-Picayune в Ба́тон-Руж, Джек Уа́рдлоу () начинал свою карьеру журналиста в «The Meridian Star» в 1959 г., в качестве репортера городского совета.

Примечания

Ссылки 
 The Meridian Star Website
 CNHI Website